Lewis puede referirse a:

Series de televisión 
 Lewis (serie de televisión)

Lugares 
Estados Unidos
 Lewis (Colorado)
 Lewis (Iowa)
 Lewis (Kansas)
 Lewis (condado de Essex, Nueva York)
 Lewis (condado de Lewis, Nueva York)
 Lewis (Vermont)
 Lewis (Wisconsin)
 Lewis Range, sector de las Montañas Rocosas (o Rocallosas)

Reino Unido
 Isla de Lewis, Escocia

Nombre 

 Lewis, nombre propio - variante inglesa de Luis:

Personajes con el nombre Lewis 
 Lewis Carl Hamilton (19??-), piloto de Fórmula 1;
 Lewis Carroll (n/d), escritor inglés, autor de obras como Alicia en el país de las maravillas o Alicia a través del espejo.
 Lewis Winslow, una de las víctimas de los crímenes de Wineville.

Apellido
 Lewis, apellido:

Personajes con el apellido Lewis 
 Hay una página de desambiguación para el nombre John Lewis.
Otros personajes
 Aaron Lewis (1972-) -John Aaron Lewis-, pianista y compositor de jazz estadounidense;
 Arthur Lewis (1915-1991) -Sir William Arthur Lewis-, economista británico  - Premio Nobel de economía en 1979;
 Carl Lewis (1958-), Carlton McHinley Lewis, atleta estadounidense;
 Clarence Lewis (1883-1964), lógico estadounidense;
 C. S. Lewis (1898-1963) -Clive Staples Lewis-, escritor irlandés;
 Day Lewis (1904-1972) -Cecil Day Lewis-, escritor irlandés;
 Edward B. Lewis (n/d), biólogo estadounidense - Premio Nobel de Medicina en 1995;
 Gilbert Lewis (1875-1946) -Gilbert Newton Lewis-, físico y químico estadounidense;
 Guy Lewis (1922-2015), entrenador de baloncesto estadounidense;
 Jerry Lee Lewis (1935-2022), cantante y pianista estadounidense de rock and roll;
 Jerry Lewis (1926-2017), actor cómico y director de cine estadounidense;
 Lennox Lewis (1965-), Boxeador Peso Pesado;
 Meriwether Lewis (1774–1809), explorador, militar y político estadounidense;
 Monk Lewis (1775-1818) -Matthew Gregory Lewis-, escritor británico;
 Oscar Lewis (1914-1970), antropólogo estadounidense;
 Sinclair Lewis (1885-1951), escritor estadounidense - Premio Nobel de literatura en 1930;
 Samuel George Lewis (1994), músico británico;
 Vaughan Lewis (1996-1997), primer ministro de Santa Lucía;
 Warren Lewis (n/d), hermano de C. S. Lewis, historiador;
 Wyndham Lewis (1882-1957) -Percy Wyndham Lewis-, pintor y escritor británico;

Miscelánea 

 Ametralladora Lewis, ametralladora utilizada en la Primera Guerra Mundial;
 Lewis, satélite de la NASA;
 Estructura de Lewis, en Química.